Алексе́й Константи́нович Ряза́нов (27 февраля 1920 года — 1 августа 1992 года) — участник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи 4-го истребительного авиационного полка 287-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации (1970). Заслуженный военный лётчик СССР (1967).

Биография 
Родился 27 февраля 1920 года в селе Большая Кочетовка (ныне — Токарёвского района Тамбовской области) в семье крестьянина. Окончил 7 классов и школу ФЗУ. Работал на строительстве метрополитена в Москве, затем — слесарем на заводе. С 1939 года в Красной Армии. Весной 1941 года окончил Борисоглебскую военную авиационную школу пилотов.

У него была жена Анциперова Матрёна Павловна (1918—2016) .С июня 1941 года старший лейтенант А. К. Рязанов в действующей армии. По октябрь 1941 года служил в 28-м истребительном авиационном полку; по июнь 1942 года — в 736-м ИАП; по январь 1945 года — в 4-м ИАП. Прошёл путь от рядового лётчика (1941—1942) до заместителя командира истребительного авиационного полка (1944—1945). Воевал на Юго-Западном, Центральном, Брянском, Сталинградском, Южном, Северо-Кавказском и 2-м Прибалтийском фронтах.

К маю 1943 года командир эскадрильи 4-го истребительного авиационного полка (287-я истребительная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, Северо-Кавказский фронт) майор А. К. Рязанов совершил 300 боевых вылетов, провёл 67 воздушных боёв, сбил лично 16 самолётов противника и 16 в составе группы.

24 августа 1943 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза.

К февралю 1945 года заместитель командира того же полка (185-я истребительная авиационная дивизия, 14-й истребительный авиационный корпус, 15-я воздушная армия, 2-й Прибалтийский фронт) майор А. К. Рязанов совершил 509 боевых вылетов, провёл 97 воздушных боёв, в которых сбил 31 вражеский самолёт лично и ещё 16 — в группе с товарищами. Трижды был ранен. 18 августа 1945 года награждён второй медалью «Золотая Звезда».

После войны остался на службе в ВВС СССР. Окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе в 1950 году и Военную академию Генерального штаба в 1958 году. С 1950 года работал в штабе Московского военного округа, затем в штабе ВВС и Войск ПВО страны. С 1959 года на ответственной работе в войсках, с 1962 года в штабе Войск ПВО страны. С августа 1975 года генерал-майор авиации А. К. Рязанов — в запасе. Жил в Москве. Умер 1 августа 1992 года.

Награды 
 Две медали «Золотая Звезда» (24.08.1943, 18.08.1945);
 три ордена Ленина (23.10.1942, 24.08.1943, 1955);
 четыре ордена Красного Знамени (14.02.1943, 5.11.1944, 11.06.1945, 1954);
 орден Александра Невского (25.10.1943);
 два ордена Отечественной войны 1-й степени (1.08.1944, 11.03.1985);
 два ордена Красной Звезды (2.08.1941, 1954);
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (30.04.1975);
 медали СССР.

Память 
 Бронзовый бюст Героя установлен в посёлке Токаревка Тамбовской области.
 В Тамбове одна из улиц названа имемен Рязанова А. К.

См. также 
 Список лётчиков-асов Второй мировой войны

Примечания

Литература 
 Галанин А., Голотюк В. Золотые звёзды Зари. — М.: ПЕРВЫЙ ТОМ, 2020. — 392 с.

Ссылки 

Выпускники Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Участники Сталинградской битвы
Участники Курской битвы
Дважды Герои Советского Союза
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище
Участники Краснодарской наступательной операции